Casarão de Azulejos - no município brasileiro de João Pessoa
 Sobrado Azulejado - no município brasileiro de Salvador

Veja também 
 Casa dos Azulejos

Desambiguação